O termo Centro de Estudos Cinematográficos pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Centro de Estudos Cinematográficos, é uma secção cultural da Associação Académica de Coimbra.
 Centro de Estudos Cinematográficos, é um antigo cine-clube de Minas Gerais.

Desambiguação